Вилафан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 8,35 км². Население — 5429 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Vilafant
 Instituto de Estadística de Cataluña
 Página Web de la "Mostra gastronòmica del conill i Fira de l'Artesania de Vilafant" (Feria de muestra grastronómica de la cocina del conejo y feria de artesanía de Vilafant)

Муниципалитеты Жироны